Владимир Васильевич Норенко (род. 30 апреля 1940, Ленинград) — советский и российский театральный педагог, актёр, режиссёр, кандидат искусствоведения, профессор кафедры актёрского искусства Российского государственного института сценических искусств, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Биография 
Владимир Васильевич Норенко родился 30 апреля 1940 года в Ленинграде. В 1958 году окончил Военную среднюю школу № 14 в Фюрстенвальде/Шпрее при Группе советских войск в Германии (ГСВГ), с 1958 года по 1959 год — курсант Ленинградского зенитного артиллерийского технического училища (ЛЗАТУ), в 1959 году демобилизовался из училища и поступил в Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской на курс А.Пергамента и Г.Иванова, который окончил в 1964 году по специальности «Режиссура народного театра». На пятом курсе обучения, в1963 году, стал режиссером в Кандалакшском Доме офицеров, где прослужил до 1965 года. С 1965 года по 1968 год преподавал в Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской.
В 1968 году поступил в аспирантуру Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии на кафедру режиссуры к Георгию Александровичу Товстоногову, в 1971 году завершил обучение. После окончания аспирантуры, в 1971 году, вернулся к преподавательской деятельности в Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской, где учил будущих режиссеров до 1976 года. В 1977 году работал художественным руководителем в Ленинградском ДК имени Капранова. С 1977 года по 1978 год преподавал на кафедре режиссуры Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С апреля 1978 года по август 1981 года был главным режиссером Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского. С 1981 года по 1983 год преподавал на кафедре театрального искусства в Высшей профсоюзной школе культуры. В ноябре 1983 года пришел на кафедру актерского искусства в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, где и трудится по сей день. За годы работы в институте В. В. Норенко сотрудничал с такими известными театральными педагогами, как А. А. Музиль и И. П. Владимиров. С 1987 года сам руководит актерской мастерской. Им выпущено девять курсов артистов драматического театра и кино. В. В. Норенко воспитал более ста артистов, которые сегодня успешно работают в театрах Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя, Воронежа, Челябинска, Пскова, Новгорода, Барнаула, Красноярска и других российских городов, а также в Германии, США, на Кипре. Многие из его выпускников имеют почетные звания Российской Федерации. В 1984 году В. В. Норенко защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по теме «Режиссерский замысел в структуре спектакля», в 1990 году В. В. Норенко было присвоено ученое звание доцента, с 1999 года работает в должности профессора кафедры актерского искусства РГИСИ. Снимается в кино.

Семья 
 Мать — Норенко (в девичестве Макарова) Анисия Прохоровна (08.01.1913—03.07.1985);
 Отец — Норенко Василий Иванович (08.03.1913—13.12.1995);
 Жена — Бируля Ирина Михайловна, 20.12.1945 г.р., художник, член Всемирного Клуба Петербуржцев, лауреат международной премии имени Николая Рериха (2014) , член Союза художников России, член Союза театральных деятелей России, Член IFA Международной федерации художников.

Награды и звания 
 Государственная награда Республики Хакасия почетное звание «Заслуженный работник культуры республики Хакасия» 1994 год.
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» Указ Президента Российской Федерации от 19 февраля 2003 года № 210.
 Государственная награда Республики Тыва почетное звание «Заслуженный деятель искусств республики Тыва» 2003 год.
 Благодарность Губернатора Санкт-Петербурга «За большой вклад в развитие культуры и искусства Санкт-Петербурга и системы высшего профессионального образования», 2009 год.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации «За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу», 2010 год.
 Государственная награда Республики Хакасия Орден «За заслуги перед Хакасией»,, Постановление Главы Республики Хакасия, Председателя правительства Республики Хакасия от 05.06.2018 г. № 87-н.
 Почётная грамота Губернатора Санкт-Петербурга «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и театрального искусства Санкт-Петербурга», постановление Губернатора Санкт-Петербурга от 17.06.2019 года № 226-пгк.
 Памятная медаль и грамота Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе»
 Медаль Республики Тыва «За заслуги перед Республикой Тыва» (6 февраля 2023 года) — «За многолетний добросовестный труд в деле подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере культуры и искусства, плодотворное сотрудничество в сфере театрального искусства»;

Творчество

Режиссёр 

 1963 «Горя бояться — счастья не видать», автор Самуил Маршак, Театр Советской Армии, г. Кандалакша
 1964 «Снежок», автор В.Любимова, Кандалакшский театр юного зрителя
 1965 «Иркутская история», автор Алексей Арбузов, Театр Советской Армии, г. Кандалакша
 1965 «Между ливнями», автор Александр Штейн, Театр Советской Армии, г. Кандалакша
 1968 «Вечно живые», автор Виктор Розов, Народный театр при ДК им. Первой Пятилетки, г. Ленинград
 1969 «Мария», пьеса, автор Исаак Бабель, Народный театр при ДК Промкооперации, г. Ленинград
 1970 «Тоот, другие и майор», автор Иштван Эркень, Ставропольский академический ордена «Знак Почёта» театр имени М. Ю. Лермонтова
 1972 «Трибунал», автор Андрей Макаёнок, Алтайский краевой театр драмы, г. Барнаул
 1973 «Родственники», авторы Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, Алтайский краевой театр драмы, г. Барнаул
 1978 «Кот в сапогах», по Ш.Перро, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского
 1978 «Беpег» по Ю. Бондаpеву, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского, (эта постановка была пpизнана лучшей в Укpаине в сезоне 1977—1978 гг.)
 1979 «Энеpгичные люди» по В. Шукшину, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского.
 1979 «Горе от ума» А. Грибоедов, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского.
 1980 «Тpетья pакета» по В. Быкову, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского.
 1980 «Мы, нижеподписавшиеся», по Александру Гельману, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского
 1980 «Закон вечности», по Нодару Думбадзе, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского
 1980 «Финал», автор П.Строгов, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского.
 1980 «Храбрый портняжка», сказка братьев Гримм, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского.
 2003 «Женитьба», автор Н.Гоголь, Тувинский национальный музыкально-драматический театр имени В. Кок-оола
 2003 «Правда хорошо, а счастье лучше», автор А. Н. Островский, Тувинский национальный музыкально-драматический театр имени В. Кок-оола
 2011 «Счастье моё», автор А.Червинский, Кудымкарский театр драмы имени Максима Горького
 2011 «Женитьба», автор Н.Гоголь, Хакасский драматический театр имени А. М. Топанова
 2017 «Счастье моё», автор А.Червинский, Севастопольский русский драматический театр имени А. В. Луначарского

Режиссёрские работы со студентами 
 1966 год «Подщипа», И. А. Крылов Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской.
 1968 год «Слон», А. А. Копков Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской.
 1971 год «А зори здесь тихие», автор Борис Васильев, Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской.
 1985 год «Он упал на траву», по повести В.Драгунского, ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасова.
 1986 год «Эффект Редькина», А. Козловский, ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасова.
 1990 год Рассказы А. П. Чехова, ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасова.
 1991 год «Билокси Блюз», Н.Саймон, ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасова.
 1991 год «Храбрый портняжка», сказка братьев Гримм, ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасова.
 1991 год «Кот в сапогах», Шарль Перро,ЛГИТМиК им. Н. К. Черкасова.
 1993 год «Правда хорошо, а счастье лучше», автор А. Н. Островский Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
 1995 год «Женитьба», автор Н.Гоголь Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
 1999 год «Тени», автор М. Е. Салтыков-Щедрин Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
 1999 год «В чужом пиру похмелье», автор А. Н. Островский Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
 2002 год «Тувинский метеорит», Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
 2010 год «Про любопытного слонёнка и капризного короля» (две добрые английские сказки), Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
 2011 год «Ящерица» (детектив каменного века), А. М. Володин, Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
 2015 год «Счастье моё», автор А.Червинский Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.
 2022 год «Дневник рядового Ю», по пьесе С.Нила «Билокси Блюз», Российский государственный институт сценических искусств, художественный руководитель постановки.

Актёрские работы в кино и телевизионных сериалах 

 — — Улицы разбитых фонарей — Боцман Киреев
 - Чёрный ворон — Антиквар, режиссеры Б.Горлов, И.Москвитин
  — Фабрика грёз — Вася-Питерский, режиссер Дмитрий Астрахан
  — Агент национальной безопасности — Жора Тифлисский, режиссер Влад Фурман
  — Господа присяжные — Присяжный, режиссер Евг. Иванов
  — Чертогон — Купец, режиссер А.Железняков
  — Морские дьяволы — Адмирал Чернов, режиссер К.Капица, М.Соловцова
  — Полонез Кречинского — Жандарм, режиссер В.Дубровицкий
  — Пари — Директор телецентра, режиссер Б.Павлов-Сильвинский
  — Дом с привидениями. Двое из ларца — Генерал, режиссер И.Мужжухин
  — Мечта — бухгалтер у айсоров, режиссер С.Снежкин
  — Катерина — Бывший политзаключенный, режиссеры Д.Михайович, Е.Семенов
  — Пером и шпагой — Граф Воронцов, режиссер Евг. Иванов
  — Антонина обернулась — Врач-психиатр, Г.Никулин
  — Расплата — Отец Амелиной, С.Винокуров
  — Сайд-степ — Георгий — тренер по боксу, режиссер М.Мигунова
  — Слово женщине — Депутат, режиссер П.Симонов
  — Дорожный патруль (серия «Порожний рейс») — Соколов, комендант аэродрома, режиссер Ю.Цуркан
  — Эра стрельца — эпизод, режиссер М.Кубринский
  — Соло для пистолета с оркестром — Марк Наумович Баум, пластический хирург, режиссер Д.Тюрин
  — Мамочка, я киллера люблю — Ерофеев, директор фирмы «Лагуна», В.Фурман
  — Летучий отряд — Генерал МВД, Ю.Оленников
  — Дилер — Врач-хирург, режиссеры В.Бутурлин, А.Лебедев
  — Тульский Токарев — Саша «Есаул», режиссер А.Мурадов
  — Катя. Продолжение — Яков Сергеевич, помощник антиквара, режиссер А.Мурадов
  — Честь самурая — Виктор, режиссер Н.Якушева
  — Мать-и-мачеха — Психолог, режиссер Д.Светозаров
  — Шерлок Холмс — эпизод, режиссер А.Кавун
  — Гончие-6 — эпизод, режиссер В.Мызников
  — Следователь Тихонов — Крест, режиссеры Сергей Снежкин, Эдуард Оганесян
  — Купель Дьявола —  Загданский , режиссер А.Бутько
  — Огонь —  Пожилой мужчина , режиссер Алексей Нужный
  — Великолепная пятерка − 3 — 6 серия — Никто не любил старика —  Коробков , режиссеры Арменак Назикян, Сергей Полуянов (II)
  — Условный мент − 2 — серия — 19 — Коварство и любовь —  Виктор Фёдорович , режиссеры Андрей Коршунов, Павел Смирнов (II), Андрей Щербинин, Дмитрий Аверин (II)
  — Алекс Лютый —  Водитель попутки , режиссер Леонид Белозорович
  —  — Русские горки −  «Оливер Смит» / Гордон Гибсон / в зрелом возрасте, наемный убийца , режиссер Алеко Цабадзе
  — Седьмая симфония — Капитан тендера, режиссер Александр Котт
  — Условный мент − 3 — серия — 15 — Суд присяжных —  Виктор Фёдорович , режиссеры Андрей Щербинин, Андрей Коршунов, Максим Бриус, Арменак Назикян, Анатолий Семёнов (V)

Примечания

Ссылки 
 Владимир Васильевич Норенко на официальном сайте Российского государственного института сценических искусств
 
 

Театральные педагоги СССР
Театральные педагоги России
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Актёры России
Режиссёры России
Педагоги по алфавиту
Персоналии по алфавиту